Bosznia-Hercegovina
Brnjica, falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Brnjica, falu Živinice községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
Brnjica falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében

 Koszovó
Brinjica falu Gnjilane községben
Gornja Bnjica falu Pristina községben 
Donja Bnjica falu Pristina községben 

 Szerbia
Brnjica falu Golubac községben, a Braničevói körzetben
Brnjica falu Knić községben, a Šumadiai körzetben
Brnjica falu Sjenica községben, a Zlatibori körzetben